Никола́й И́щенко:
 Ищенко, Николай Александрович (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Ищенко, Николай Анатольевич (род. 1983) — украинский футболист.
 Ищенко, Николай Григорьевич (1926—2013) — украинский и советский журналист, писатель, публицист, доктор наук.